Пуерто Мексико има више значења:

 Пуерто Мексико (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуерто Мексико (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пуерто Мексико (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуерто Мексико (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику